Завга́ев — чеченская фамилия.

Известные носители 
 Завгаев, Доку Гапурович (род. 1940) — российский политик и дипломат.
 Завгаев, Ахмар Гапурович (род. 1947) — российский государственный деятель.
 Завгаев, Ахмед Гапурович (1946—2002) — российский государственный деятель, Герой России.